Björkö peut désigner :

 Finlande
 Björkö, une des principales îles de l'archipel finlandais ;
 Björkö, une île de l'archipel de Kvarken ;
 Björkö, une île et un village de la municipalité de Kumlinge dans les îles Åland ;
 Björkö, une île de l'Archipel finlandais.

 Russie
 Le nom suédois de la ville de Primorsk (oblast de Léningrad).

 Suède
 Björkö, une île du lac Mälar ;
 Björkö, une île de la commune d'Öckerö ;
 Björkö, une île de la commune de Haninge ;
 Björkö, une île de la commune de Västervik.